Visserskapel (Bredene)
Visserskapel (Heist)